Voto puede referirse a:

 Voto (Cantabria), municipio de la comunidad autónoma de Cantabria, España.
 Voto (elecciones), método de tomar unas decisiones en el que un grupo tal como una junta o un electorado fomenta la soberanía popular.
 Voto (religión), promesa a una divinidad o a un santo por devoción o para solicitar algo. 
 Voto monástico, lo que distingue a un religioso de un seglar es el voto monástico, por el que se consagra de un modo especial a Dios.
 Voto Programático (Colombia): Obligar a los candidatos a cargos de elección popular a cumplir sus propuestas de campañas por medio de la Ley.
 Votos (Costa Rica): Pueblo indígena de Costa Rica.
 Exvoto, ofrenda que se hace a una divinidad.

Enlaces externos